Carlshall steht für
Carlshall (Villa), Villa in Schönebeck (Elbe) in Sachsen-Anhalt 
Kaliwerk Carlshall, in Lühnde bei Algermissen
Saline Carlshall, Schöningen